Slovo opce má více významů:
 opce (finance) – jedna z možností finančního derivátu
 opce (právo) – právní jednání

Podobné názvy 
 Obce